Paranza – peschereccio 
 Paranza – rete da pesca da fondo a strascico tirata da due piccole imbarcazioni o da paranze
 Paranza – nel gergo camorristico napoletano può indicare un gruppo di barche per il trasporto di merce di contrabbando oppure la batteria di fuoco di un gruppo camorristico
 Paranza – tecnica di combattimento con il bastone, detta anche bastone siciliano
 Paranza – nei gruppi musicali folcloristici napoletani, gruppo di persone disposte a semicerchio con al centro il leader del gruppo
 Paranza – nella Festa dei Gigli di Nola il gruppo di uomini che sollevano e trasportano a spalla gli otto obelischi e la Barca costruiti in onore di san Paolino
 La paranza – canzone del 2007 di Daniele Silvestri, tratta dall'album Il latitante
 Frittura di paranza – frittura di pesce composta prevalentemente da pesci di piccole dimensioni: naselli, triglie, ghiozzi e sogliolette
 La paranza dei bambini – romanzo di Roberto Saviano
 La paranza dei bambini – film del 2019 diretto da Claudio Giovannesi